SGK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sangapi (Papua Nuova Guinea)
 SGK – Serina/treonina protein-chinasi SGK, sottofamiglia di enzimi chinasici codificati dai geni SGK1, SGK2 e SGK3.